Сокращение АПЛ может означать:

 Английская Премьер-лига — профессиональная футбольная лига для английских футбольных клубов, высший дивизион в системе футбольных лиг Англии.
 Арбатско-Покровская линия Московского метрополитена.
 Атомная подводная лодка — подводная лодка с ядерной силовой установкой.

См. также 
 APL (стр. значений)
 Apple (стр. значений)